Avalon (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Avalon (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia
 Avalon (Pennsilvània)
 Avalon (videojoc), videojoc d'acció i aventures publicat en 1984 per a ZX Spectrum.
 Avalon Hill, empresa de jocs de taula especialitzada en wargames i jocs d'estratègia.
 Avalon (pel·lícula), pel·lícula del 1990, dirigida per Barry Levinson.
 Península d'Avalon a l'illa de Terranova al Canadà
 Avalon (mitologia)